Le terme Bartouille peut se référer à:

Personnes

Bartouille (lieutenant), lieutenant du régiment de Berry de l'armée de Montcalm.

Personnages

Bartouille, personnage personnifié par le chanteur Barthélemy.

Toponymes

Rivière Bartouille, un affluent de la rivière Laflamme, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Despinassy, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Canton Bartouille, un canton du territoire non organisé de Lac-Despinassy, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.